Thyreophora («носители щита», от  «большой продолговатый щит» и  «нести»)
 Тиреофоры (Thyreophora) — один из двух подотрядов птицетазовых динозавров.
 Thyreophora — род мух, к которому относится один вид — Thyreophora cynophila.